Dit is een lijst van planetoïden 36301-36400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36301) - || 2000 JK21|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36302) - || 2000 JX33|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36303) - || 2000 JM54|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36304) - || 2000 JY56|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36305) - || 2000 JZ56|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36306) - || 2000 JK58|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36307) - || 2000 JY65|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36308) - || 2000 KX3 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36309) - || 2000 KS29|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36310) - || 2000 KN31|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36311) - || 2000 KK48|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36312) - || 2000 KO50|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36313) - || 2000 KE67|| 31 mei 2000 || LINEAR
|-
| (36314) - || 2000 LH4 || 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36315) - || 2000 LP9 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36316) - || 2000 LC12|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36317) - || 2000 LL12|| 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36318) - || 2000 LJ18|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36319) - || 2000 LO20|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36320) - || 2000 LD23|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (36321) - || 2000 LS23|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36322) - || 2000 LB26|| 1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36323) - || 2000 LF27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (36324) - || 2000 LT27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (36325) - || 2000 LF29|| 9 juni 2000 || LONEOS
|-
| (36326) - || 2000 LH29|| 11 juni 2000 || LONEOS
|-
| (36327) - || 2000 LV33|| 4 juni 2000 || NEAT
|-
| (36328) - || 2000 LR35|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (36329) - || 2000 LU35|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (36330) - || 2000 MF5 || 26 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36331) - || 2000 MN5 || 26 juni 2000 || LINEAR
|-
| (36332) - || 2000 ND1 || 2 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (36333) - || 2000 NV4 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36334) - || 2000 NZ4 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36335) - || 2000 NA5 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36336) - || 2000 ND5 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36337) - || 2000 NK7 || 4 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (36338) - || 2000 NN9 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36339) - || 2000 NF10|| 7 juli 2000 || P. Kušnirák
|-
| (36340) - || 2000 NT13|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36341) - || 2000 NS15|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36342) - || 2000 NX15|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36343) - || 2000 NZ15|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36344) - || 2000 NP19|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36345) - || 2000 NS19|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36346) - || 2000 NE20|| 6 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (36347) - || 2000 NT21|| 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36348) - || 2000 NS23|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36349) - || 2000 NZ23|| 5 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (36350) - || 2000 NP24|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36351) - || 2000 NW24|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36352) - || 2000 NE25|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36353) - || 2000 NP26|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36354) - || 2000 NE27|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36355) - || 2000 NJ27|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36356) - || 2000 NY28|| 2 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (36357) - || 2000 OQ2 || 28 juli 2000 || Črni Vrh
|-
| (36358) - || 2000 OY2 || 29 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (36359) - || 2000 OE3 || 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36360) - || 2000 OH3 || 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36361) - || 2000 OS4 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36362) - || 2000 OV4 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36363) - || 2000 OB5 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36364) - || 2000 OT5 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36365) - || 2000 OO9 || 30 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (36366) - || 2000 OA10|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36367) - || 2000 OF12|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36368) - || 2000 OG12|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36369) - || 2000 OD13|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36370) - || 2000 OT14|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36371) - || 2000 OA16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36372) - || 2000 OD16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36373) - || 2000 OJ16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36374) - || 2000 OO16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36375) - || 2000 OT16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36376) - || 2000 OH17|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36377) - || 2000 OL18|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36378) - || 2000 OL19|| 29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36379) - || 2000 OA24|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36380) - || 2000 OL27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36381) - || 2000 OW27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36382) - || 2000 OC28|| 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36383) - || 2000 OW28|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36384) - || 2000 OJ31|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36385) - || 2000 OT31|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36386) - || 2000 OE32|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36387) - || 2000 OR32|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36388) - || 2000 OY32|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36389) - || 2000 OT33|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36390) - || 2000 OV39|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36391) - || 2000 OO40|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36392) - || 2000 OZ40|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36393) - || 2000 OM42|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36394) - || 2000 OP42|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36395) - || 2000 OS42|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36396) - || 2000 OE44|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36397) - || 2000 OL44|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36398) - || 2000 OQ45|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36399) - || 2000 OV46|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36400) - || 2000 OE47|| 31 juli 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten